Swanberg Air — небольшая канадская авиакомпания со штаб-квартирой в Гранд-Прери (Альберта), выполняющая регулярные и чартерные пассажирские и грузовые перевозки в провинциях Альбарте, Саскачеван и Британская Колумбия.



Маршрутная сеть 
По состоянию на декабрь 2010 года авиакомпания Swanberg Air выполняла регулярные рейсы по следующим пунктам назначения:

 Альберта
 Калгари — Международный аэропорт Калгари — отправление с собственной площадки
 Эдмонтон — Международный аэропорт Эдмонтон
 Гранд-Прери — Аэропорт Гранд-Прери — отправление с собственной площадки
 Ред-Дир — Аэропорт Ред-Дир
 Британская Колумбия
 Доусон-Крик — Аэропорт Доусон-Крик
 Форт-Сент-Джон — Аэропорт Форт-Сент-Джон
 Форт-Нельсон — Аэропорт Форт-Нельсон
 Саскачеван
 Эстеван — Региональный аэродром Эстеван) [сезонный]
 Суифт-Каррент — Аэропорт Суифт-Каррент [сезонный]
 Реджайна — Международный аэропорт Реджайна [сезонный]

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Swanberg Air

Авиакомпании Канады